Stanisław Michał Wierzbowski (zm. 1684/1685) – podstoli łęczycki
 Stanisław Bonifacy Wierzbowski (1659–1728) – starosta łęczycki, chorąży większy łęczycki, kanonik gnieźnieński
 Stanisław Wierzbowski (1908–1985) – polski krajoznawca